Эгон Брестиан (; род. 28 июля 1964) — австрийский шахматист, международный мастер (1988), и шахматный тренер. Чемпион Австрии (1987), многократный победитель клубных чемпионатов Австрии. В составе сборной Австрии участник трёх шахматных Олимпиад (1990, 1994, 1998) и двух командных чемпионатов Европы (1989 и 1999).

Спортивная карьера 
В составе молодёжной (до 16 лет) сборной Австрии на командном чемпионате мира 1979 года занял 10-е командное место, но показал лучший результат на своей доске (5,5 очков в 7 играх). В 1983 году выиграл чемпионат Австрии среди юношей.

В 1987 году выиграл личный чемпионат Австрии среди взрослых. Четырежды (1992/93, 1993/94, 1994/95, 2005/6) становился победителем клубных чемпионатов Австрии. В 1990, 1994 и 1998 годах со сборной Австрии принимал участие в шахматных Олимпиадах, при этом в первый раз, в Нови-Саде, показал лучший результат среди всех игроков, выступавших на 3-й доске (9,5 очков в 12 играх). Также участвовал в командных чемпионатах Европы 1989 и 1999 годов. В 1991 году на Кубке Митропы показал лучший результат на 1-й доске (4 очка в 6 играх).

С 2006 года — национальный тренер Австрийской шахматной федерации, тренировал мужскую и женскую национальные сборные Австрии. В 2008 году на шахматной Олимпиаде в Берлине женская сборная Австрии под руководством Брестиана показала свой лучший результат за более чем 20 лет.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Австрии
Тренеры по шахматам
Тренеры Австрии